Унтерзимау () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Кобург. Население составляет 4105 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 20,49 км².

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии